Gurvitz ist der Name von

 Adrian Gurvitz (* 1949), englischer Rock- und Jazzgitarrist und -sänger,
 Paul Gurvitz, englischer Bassist.

Gurvitz ist zudem der Name

 einer Ortschaft auf der Insel Rügen, Ortsteil von Rambin.

Siehe auch

 Baker Gurvitz Army.